Bagaria ist der Familienname folgender Personen:

 Buenaventura Bagaria (1882–1947), spanischer Sportschütze
 José Enrique Bagaría Villazán (* 1978), katalanischer Pianist und Musikpädagoge
 Luis Bagaría (1882–1940), spanischer Karikaturist